Дмитро Вікторович Дударев (23 лютого 1976, м. Усть-Каменогорськ, СРСР) — казахський хокеїст, правий або лівий нападник. Учасник зимових Олімпійських ігор 1998 і 2006 років.

Спортивна кар'єра 
Виступав за «Торпедо» (Усть-Каменогорськ), «Авангард» (Омськ), «Сєвєрсталь» (Череповець), «Динамо» (Москва), «Сибір» (Новосибірськ), «Ак Барс» (Казань), ХК МВД, «Амур» (Хабаровськ), «Казцинк-Торпедо», «Металург» (Новокузнецьк), «Сокіл» (Красноярськ).

У складі національної збірної Казахстану учасник зимових Олімпійських ігор 1998 і 2006 (12 матчів, 1+1), учасник чемпіонатів світу 1997 (група B), 1999 (група B), 2004, 2005, 2010 і 2011 (дивізіон I). У складі молодіжної збірної Казахстану учасник чемпіонатів світу 1995 (група C2) і 1996 (група C).

Статистика 

У національній збірній:

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 
 
 
 

Уродженці Усть-Каменогорська
Казахські хокеїсти
Хокеїсти «Торпедо» (Усть-Каменогорськ)
Хокеїсти «Авангарда» (Омськ)
Хокеїсти «Сєвєрсталі»
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Сибіра»
Хокеїсти «Ак Барса»
Хокеїсти ХК МВД
Хокеїсти «Амура»
Хокеїсти «Металурга» (Новокузнецьк)
Хокеїсти «Сокола» (Красноярськ)
Гравці чемпіонату світу з хокею із шайбою 2010